Miejscowości w USA:
 Edinburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Edinburg – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Edinburg – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Edinburg – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Edinburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Edinburg – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
 Edinburg – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Shenandoah
Gminy w USA:
 Edinburg (ang. Edinburg Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Edinburg (ang. Edinburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Edinburg (ang. Edinburg Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage

Zobacz też 
 Edynburg
 Edinburgh